Primera División 1936 (Argentinië)
 Primera División 1936 (Chili)
 Primera División 1936 (Uruguay)